Jabłonowo Pomorskie – miasto w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim
 Jabłonowo Pomorskie – gmina miejsko-wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim
 Jabłonowo Pomorskie – stacja kolejowa w Jabłonowie Pomorskim

Zobacz też 
 Dekanat Jabłonowo Pomorskie